Blåbärholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Blåbärholm, Houtskär, Åboland, 
 Blåbärholm, Korpo, Åboland, 
 Blåbärholm, Nagu, Åboland,

Se även
Blåbärslandet

Robotskapade Finlandförgreningar